Dżuryn – rzeka na Ukrainie
 Dżuryn – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Dżuryn – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim